Keith ist eine kleine Farmsiedlung im Südosten Südaustraliens mit 1.076 Einwohnern. Die Stadt liegt 31 m über dem Meeresspiegel im Südosten des Bundesstaates etwa 225 km entfernt von der Metropole Adelaide an der Kreuzung des Dukes Highway und des Riddoch Highway. Belegt ist der Ort seit 1884 und seit 1889 offiziell anerkannt. Der Name der Stadt stammt möglicherweise von der gleichnamigen Stadt in Schottland, der Heimatstadt des damaligen Gouverneurs Algernon Keith-Falconer (Lord Kintore). 1910 öffnete das Hotel der Stadt und zwei Jahre später wurde die bis dahin nur provisorische Schule eine öffentliche Schule.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Andy Caldecott (1964–2006), australischer Motorsportler

Quellen

Weblinks 
 FairfaxDigital travel - Keith

Ort in South Australia
Tatiara District Council